Thule peut faire référence à :

Toponymie 
 Thule, orthographe alternative de Thulé dans différentes langues, notamment en latin, anglais et danois, île mentionnée par Pythéas au  ;
 Île Thule, île du territoire de Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud.

Cinéma et télévision 
 Thule, planète de l'univers de Star Wars.

Sociétés 
 , marque de bière islandaise ;
 Thule Group, marque suédoise d'accessoires automobiles et d’activités de plein air.

Navire 
 HMS Thule, sous-marin de la classe T de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Ultima Thule, orthographe alternative de Ultima Thulé dans différentes langues, désignant, selon les époques et les récits, l’île Thulé de la mythologie grecque, réelle ou imaginaire, ou le Groenland. Le terme fait référence à un territoire septentrional extrême ;
 Ultima Thule, groupe de punk rock suédois.